Николя́ Шевалье́:
 , барон де Гриссе (1562—1630) — французский юрист и государственный деятель, посол в Великобритании; потомок Этьена Шевалье. 
 Шевалье, Николя (1650/1661 — после 1720) — нумизмат, издатель и гравёр французского происхождения.
 Шевалье, Николя (1828—1902) — швейцарский живописец и путешественник, родившийся и до 1845 года живший в Санкт-Петербурге.